Сума-Шальская — река в России, протекает по Пудожскому району Карелии. Впадает в озеро Шальское, через которое протекает Шалица. Длина реки составляет 19 км, площадь водосборного бассейна — 146 км².

В среднем течении пересекает дорогу  («Вологда — Медвежьегорск — автомобильная дорога Р-21 „Кола“»). В нижнем течении принимает правый приток — Кобылий.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Водла, речной подбассейн реки — Свирь (включая реки бассейна Онежского озера). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040100412102000017071.

Примечания 

Бассейн Шалицы
Реки Пудожского района